Lopata může být:

 lopata – ruční nástroj pro přemisťování sypkého materiálu
 Lopata (hrad) – hradní zřícenina nad údolím Kornatického potoka v přírodní rezervaci v katastru obce Milínov u Nezvěstic, v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji
 Lopata (Švihovská vrchovina) (451,8 m) - vrchol v Radyňské pahorkatině, severně od Milínova v okrese Plzeň-jih
 Lopata (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u obce Milínov v okrese Plzeň-jih
 Lopata (645 m) – vrch u obce Mysletice, okres Jihlava
 Lopata (Žužemberk) – osada v občině Žužemberk ve Slovinsku
 Lopata (Celje) – osada v městské občině Celje ve Slovinsku
 Lopata – nářadí na strojích jako jsou nakladače a bagry
příjmení osob
 Jiří Lopata (* 1936) – československý fotbalista

Přenesený význam 
 za lopaty jsou v mysliveckém žargonu také někdy označovány parohy daňčí zvěře
 slovem lopaty v hovorové mluvě někdy označujeme i velké ruce u některých lidí mohutných tělesných konstrukcí („má ruce jako lopaty“)
 slovem lopata se v hovorové mluvě někdy označuje vykonavatel nejjednodušších, většinou dosti namáhavých  činností (kopáč, zametač…), v severozápadních Čechách často spojováno obecně s lidmi, kteří pracují od brzkých ranních hodin.
 slovem lopata může být i hanlivě označen člověk s nižší inteligencí.

Související články 
 lopatka

Externí odkazy